Forfoleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Forfoleda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Forfoleda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar